Ethel Smith (1907-1979) – atleta canadese
 Ethel Smith (1910-1996) – organista statunitense

Pagine correlate 
Ethel Smyth